Кароліна Плішкова виграла турнір 2019-му, коли він проводився востаннє перед пандемією, але цього року її перемогля Каміла Джорджі. Як наслідок Плішкова вибула з чільної десятки рейтингу вперше з вересня 2016-го.

Титул виграла Олена Остапенко, здолавши в фіналі Анетт Контавейт з рахунком 6–3, 6–3. Остапенко стала всього третьою несіяною тенісисткою, що зуміла виграти в Істборні  після Моніки Селеш та Жулі Алар-Декюжі.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щасливі лузерки

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання на джерела

Зовнішні посилання 
 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 
 Official Website 
 WTA Website 

Eastbourne International - Singles
2021 Women's Singles